Faraò ist der Familienname folgender Personen:

 Antonio Faraò (* 1965), italienischer Jazzpianist
 Massimo Faraò (* 1965), italienischer Jazzpianist